

Persone 
 Elizabeth Kipling – pentatleta britannica
 John Lockwood Kipling – illustratore britannico, padre di Rudyard Kipling
 Rudyard Kipling – scrittore britannico, Premio Nobel per la letteratura

Geografia

Località 
 Kipling –  un'area non incorporata nell'Ohio, Stati Uniti d'America
 Kipling –  comune canadese nel Saskatchewan

Infrastruttura 
 Kipling Airport, aeroporto vicino Kipling, Saskatchewan
 Kipling Avenue, una strada di Toronto  e della regione di York.
 Kipling (TTC), stazione del sistema metropolitano di Toronto 
 Kipling GO Station, stazione ferroviaria  del GO Train a Toronto

Medicina
 Kipling, pillola contraccettiva contenente gestodene

Navi 
 HMS Kipling – cacciatorpediniere classe K della britannica Royal Navy affondato l'11 maggio 1942
 Rudyard Kipling – peschereccio britannico catturato ed affondato l'11 settembre 1939 dal sommergibile tedesco U-27

Altro 
 Mr Kipling, marca di prodotti da forno nel Regno Unito
 Kipling (azienda), marchio belga di borse 
 Kipling (Rudyard Kipling and His World) – libro di Kingsley Amis

es:Kipling